Toledo steht für:
 Toledo (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Toledo (Spiel), Brettspiel
 Toledo, CPU-Kern von AMD, siehe AMD Athlon 64 X2#Toledo
 Toledo-Krieg von 1835, Streit zwischen dem US-Bundesstaat Ohio und dem Michigan-Territorium 
 Konzil von Toledo, 18 Kirchenversammlungen, die im Zeitraum von 400 bis ca. 702 in Toledo stattfanden
 Provinz Toledo, Provinz in der Landesmitte Spaniens
 Königreich Toledo (Krone Kastilien), mit dem Königreich Kastilien-Léon verbundenes Herrschaftsgebiet im heutigen Spanien
 Toledo (Comarca), Comarca in der Provinz Toledo der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha

Toledo ist der Name folgender

Orte in Spanien
 Toledo in Spanien

Orte in Argentinien:
 Toledo (Argentinien), Ortschaft in der Provinz Córdoba

Orte in Belize:
 Toledo District, Provinz in Belize

Orte in Bolivien:
 Municipio Toledo, Landkreis im Departamento Oruro
 Toledo (Oruro), Ort im Departamento Oruro

Orte in Brasilien:
 Toledo (Paraná), Stadt im Bundesstaat Paraná
 Toledo (Minas Gerais), Stadt im Bundesstaat Minas Gerais

Orte in Kolumbien:
 Toledo (Antioquia), Gemeinde in Antioquia
 Toledo (Norte de Santander), Gemeinde in Norte de Santander

Orte auf den Philippinen:
 Toledo City, Stadt in der Provinz Cebu

Orte in Uruguay:
 Toledo (Canelones), Stadt im Departamento Canelones
 Toledo (Cerro Largo), Stadt im Departamento Cerro Largo

Orte in Kanada:
 Toledo (Ontario), Stadt in Ontario

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Toledo (Arkansas), im Cleveland County
 Toledo (Illinois), im Cumberland County
 Toledo (Iowa), im Tama County
 Toledo (Ohio), im Lucas County
 Toledo (Oregon), im Lincoln County
 Toledo (Texas), im Newton County
 Toledo (Washington), im Lewis Count

Flüsse:

 Rio Toledo, Fluss in Brasilien
 Arroyo de Toledo, Fluss in Uruguay

Bistümer:
 Erzbistum Toledo, Erzbistum mit Sitz in der Stadt Toledo, Primas von Spanien
 Bistum Toledo (Brasilien), Bistum im Bundesstaat Paraná
 Bistum Toledo (Vereinigte Staaten), Bistum im Bundesstaat Ohio

Modelle und Marken:
 Toledo-Füllhalter, Füllfederhaltermodell mit aufwendig gestaltetem Dekor
 Toledo, ehemalige US-amerikanische Automarke der International Motor Car Company
 Seat Toledo, Pkw-Modell von Seat
 Triumph Toledo, Pkw-Modell von Triumph

Schiffe und U-Boote:
 USS Toledo (PF-33), Fregatte, 1943–47
 USS Toledo (CA-133), Kreuzer, 1945–74
 USS Toledo (SSN-769), ein U-Boot, seit 1993

Unternehmen:
 Toledo Glass Company, US-amerikanisches Unternehmen
 Mettler-Toledo, US-amerikanischer Hersteller von Industriewaagen

Universitäten und Vereine:
 CD Toledo, Fußballverein
 Toledo Balonmano, Handballverein
 University of Toledo, Universität in Toledo
 Toledo Rockets, Sportverein dieser Universität

Andere:
 Toledo – Skyguard Flugabwehrsystem mit Skydor Feuerleitsystem von Navantia und Aspide Starter